Dylan (nacido el 6 de enero de 2016) es un perro mascota propiedad de Alberto Fernández, el actual presidente de Argentina, y su pareja de hecho, Fabiola Yáñez. Dylan es un Collie de pelo largo, y recibió su nombre del cantautor estadounidense Bob Dylan, a quien el presidente Fernández admira.  

Llegó como perro presidencial argentino en 2019, después de las Elecciones presidenciales de Argentina de 2019. Su predecesor fue el perro presidencial de Mauricio Macri y Juliana Awada, Balcarce.

Dylan nació en Pilar, Provincia de Buenos Aires, el 6 de enero de 2016. Luego de ser adoptado por Alberto Fernández y su pareja de hecho, Fabiola Yáñez, Dylan se mudó a la casa de la pareja en el barrio porteño de Puerto Madero. Lleva el nombre de Bob Dylan, a quien Fernández ha elogiado y citado como inspiración en diferentes ocasiones. En 2019, apenas unos meses antes del anuncio de la candidatura de Fernández para las elecciones presidenciales de 2019, se abrió una cuenta de Instagram para Dylan; la cuenta rápidamente se hizo popular y, a partir de marzo de 2020, cuenta con más de 200 mil seguidores.

Dylan se convirtió en una característica reconocible de la campaña de Fernández. El collie estuvo presente en el primer spot de campaña de Fernández antes de las primarias de 2019, y tanto Fernández como Yáñez compartieron fotos con su mascota en sus cuentas de redes sociales durante toda la campaña.

Tras la victoria de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales de 2019, Dylan y su entonces único hijo, Prócer, se mudaron a la Quinta presidencial de Olivos, la residencia privada del presidente argentino.

Dylan tuvo cuatro cachorros nacidos en julio de 2019; solo uno de estos cachorros fue mantenido por la familia Fernández, un macho. El hijo de Dylan se llamaba Prócer, en referencia al episodio de Los Simpson "El motín canino", que presenta a un collie llamado Laddie ("Prócer", en el doblaje al español latino), en sí mismo una parodia de otro perro collie, Lassie; el nombre fue sugerido por el hijo de Fernández. Posteriormente también se creó una cuenta de Instagram para Prócer y, a partir de abril de 2020, el hijo de Dylan tiene más de 65 mil seguidores.

En junio de 2020, Dylan engendró una hembra, que se llamó Kaila.

Referencias 

Perros famosos